Jake Deckard (Nova Iorque, 30 de dezembro de  1972) é um ator estadunidense de filmes e revistas pornográficas voltadas exclusivamente para o publico gay.

Em abril de 2006, um acordo entre a Titan Media e a Raging Stallion acabou com uma troca entre ele (Raging) e François Sagat (Titan). Deckard foi nomeado com o Man of the Year da Raging Stallion em  2007. Deckard também atuou com o diretor Chi Chi LaRue. Em 2008, ele criou sua própria produtora, a Screaming Eagle XXX. Atualmente ele trabalha tanto com diretor e editor na Screaming Eagle XXX e na  Raging Stallion. Deckard não é mais exclusivo da Raging mas continua tento relações com o estúdio. Deckard venceu o Best Actor e o Performer of the Year no GayVN Awards 2008.

Videografia

Prêmios
Awards
2007 Raging Stallion Man of the Year
2007 Naked Sword Man of the Year
2008 GayVN Best Actor
2008 GayVN Performer of the Year
2008 XBIZ Performer of the Year
2008 Grabby Performer of the Year
2008 Best Duo Scene "Playback" w/Remy Delaine
2008 Best Fetish Video (director) "Ink Storm"
2009 Best Bear Video (director) "Maximus"

Ligações externas
 Jake Deckard's MySpace page
 Jake Deckard Website
 Raging Stallion Website

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Nova Iorque (cidade)
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT